Cranfield, plaats (village) en civil parish in het Engelse graafschap Bedfordshire
Craneveld (Venlo), een verdwenen boerderij in de Nederlandse stad Venlo